

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Przykop – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Przykop – część wsi Miłki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki
 Przykop – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda

Jeziora w Polsce 
 Przykop – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Miłki
 Przykop – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz

Przypisy

Zobacz też 
 Nowy Przykop
 Przykopy (aprosze) – rowy oblężnicze